sabel (wapen), een slag- en steekwapen, onder meer gebruikt in de schermsport
sabel (gereedschap), metselgereedschap om stenen te bewerken
sabel (kleur), een van de vijf heraldische kleuren (zwart); het woord sabel komt uit de Slavische talen en sloeg oorspronkelijk ook op huiden die zwart geverfd waren
sabelmarter, een roofdier uit de familie der marterachtigen
sabelbont, de bewerkte vacht van de sabelmarter